Jazīrat Faylakā (arabiska: جَزِيرَة فَيْلَكَا) är en ö i Kuwait. Den ligger i provinsen Al Asimahguvernementet, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Kuwait Stad. Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen på Jazīrat Faylakā är mycket platt. Öns högsta punkt är  meter över havet. Den sträcker sig 9,4 kilometer i nord-sydlig riktning, och 13,3 kilometer i öst-västlig riktning.

Följande samhällen finns på Jazīrat Faylakā:

 Az Zawr

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Öar i Al Asimahguvernementet
Öar i Kuwait större än 10 kvadratkilometer